Sims se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Sims
 Patricia A. Sims